Брули́н () — шведская фамилия. Представители:
 Брулин, Самуэль (род. 2000) — шведский футболист, вратарь.
 Брулин, Томас (род. 1969) — шведский футболист, нападающий.

См. также